Walter Kreye ist der Name folgender Personen:

* Walter Kreye (Schauspieler) (* 1942), deutscher Schauspieler
 Walter A. Kreye (1911–1991), deutscher Hörfunkredakteur